Termenul „Malacca” se poate referi la:

Peninsula Malacca
Prin Strâmtoarea Malacca, Malaysia are frontiere maritime cu Indonezia și Singapore, strâmtoarea se află la  45 de kilometri spre vest, de Kuala Lumpur
Malacca, oraș în Malaysia
Malacca stat federal în Malaysia

Vezi și
Listă de strâmtori